Гануш (араб. غنوش‎) — місто в Тунісі.
 Ян Гануш, Гануш Ян (13 липня 1858, село Колодіївка, тепер Тисменицького району Івано-Франківської області — 26 липня 1887, Париж) — польський мовознавець-індоєвропеїст.
 Ян Гануш (футболіст), Ян Гануш (чеськ. Jan Hanuš, нар. 28 квітня 1988, Хлумец-над-Цидліноу) — чеський футболіст, воротар клубу «Яблонець».
 27986 Гануш (27986 Hanuš) — астероїд головного поясу, відкритий 4 листопада 1997 року.
 ТЕС Гануш (фр. Ghannouche) — теплова електростанція в Тунісі.
 Махал Ян-Гануш (чеськ. Jan Hanuš Máchal; 1855—1939) — чеський історик літератури.
 Ервін Гануш (нім. Erwin Hanusch; 30 серпня 1910, Гарбург, Німецька імперія — 16 серпня 1944, Єлгава, Латвія) — німецький офіцер, гауптман резерву вермахту.